John White (1540c.-1593c.) – artista britannico
John White (1802-1845) – politico statunitense del Kentucky
John White – botanico e chirurgo irlandese
 John Anderson White – calciatore scozzese
 John White – attore canadese
 John White – calciatore scozzese (1897-1986)
 John White – artista e colono inglese in Virginia
 John White – presbitero anglicano britannico
 John White – scrittore, psichiatra e docente britannico
 John White – giocatore di calcio a 5 australiano nato nel 1968
 John White – calciatore britannico nato nel 1986